Польская теннисистка Агнешка Радваньская победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — датчанка Каролина Возняцки — уступила в четвертьфинале.

Посев 

  Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
  Виктория Азаренко (Третий раунд, отказ)  Вера Звонарёва (Третий раунд)
  Ли На (Первый раунд)
  Петра Квитова (Второй раунд)
  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Франческа Скьявоне (Второй раунд)
  Марион Бартоли (Третий раунд)

<li>  Андреа Петкович (Финал)
<li>  Елена Янкович (Первый раунд)
<li>  Агнешка Радваньская (Титул)
<li>  Пэн Шуай (Первый раунд)
<li>  Анастасия Павлюченкова (Четвертьфинал)
<li>  Сабина Лисицки (Второй раунд, отказ)<li>  Роберта Винчи (Второй раунд)
<li>  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
</ol>

Четыре полуфиналистки Токио начинают турнир со второго круга.

  Виктория Азаренко (Третий раунд, отказ)  Вера Звонарёва (Третий раунд)

<ol start="3">
<li>  Петра Квитова ''(Второй раунд)
<li>  Агнешка Радваньская (Титул)

 Основной турнир 

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Секция 3 

 Секция 4 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=Четвертьфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= М.Бартоли
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=7| RD1-seed02= 
| RD1-team02= И.Бенешова
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=5

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А.Морита
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= К.Макхейл
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= К.Суарес
| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Е.Макарова
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Л.Шафаржова
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= А.Петкович
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=13
| RD1-team09=| RD1-score09-1=7| RD1-score09-2=6'
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Б.Заглавова
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ш.Пеер
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Финальные раунды

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2011